

Personas 
 Alberto Martínez Baca, político de ;
 Carlos Baca Flor, pintor del ;
 Esteban Baca Calderón, militar de ;
 Guillermo Baca,  militar de ;
 Jimmy Santiago Baca, escritor de ;
 Luis Baca, compositor de ;
 Manuel Baca, militar de ;
 Miguel Baca Rossi, escultor del ;
 Susana Baca, cantante y compositora del ;

Geografía 
 Baca, localidad del municipio homónimo del estado de Yucatán, 
 Baca (municipio), uno de los 106 municipios del estado de Yucatán,

Otros 
 baca portaequipajes, unas barras que se suelen colocar en el techo, para llevar carga.
 baca, un dialecto del idioma suazi.

Enlaces externos